La província de Lípetsk (en rus Ли́пецкая о́бласть, transliterat Lípetskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Griazi

 
Orde de Lenin